Gaetano Mormile – pittore italiano
Raffaele Mormile – arcivescovo cattolico italiano
Salvatore Mormile – pittore italiano
Umberto Mormile – educatore italiano